В одиночному розряді тенісного турніру WTA Long Beach 1972, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1972, Розмарі Казалс здобула титул, у фіналі перемігши Франсуазу Дюрр 6-2, 6-7, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Біллі Джин Кінг (півфінал)
  Розмарі Казалс (Переможниця)
  Франсуаза Дюрр (фінал)
  Вірджинія Вейд (чвертьфінал)

 Гельга Мастгофф (1-ше коло)
 Керрі Мелвілл (півфінал)
 Джуді Тегарт-Далтон (1-ше коло)
  Гелен Гурлей (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 
 

WTA Long Beach